Sveti Ilija je lahko:
 Sveti Ilija
 Sveti Ilija, Varaždinska županija (Hrvaška)